

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Serwoniec – część wsi Strzeszyn  w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Serwoniec – część wsi Olszyny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Serwoniec – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Serwoniec – część wsi Bączal Górny w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn
 Serwoniec – część wsi Lipnica Górna w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn

Inne 
 Serwoniec – wzniesienie na Pogórzu Spiskim